Nuestra Señora de la O hace referencia a varios artículos:

Templos católicos 
 Basílica de Nuestra Señora de la O, en Pamplona (Navarra)
Iglesia de Nuestra Señora de la O (Rota), iglesia española situada en Rota (Cádiz)
 Iglesia de Nuestra Señora de la O (Sanlúcar de Barrameda), iglesia española situada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
 Iglesia de Nuestra Señora de la O (Sevilla), iglesia española situada de Sevilla.
 Monasterio de Santa María de Alaón, monasterio español conocido también como Iglesia de la Abadía de Nuestra Señora de la O, en Soperira (Huesca).

Lugares 

Nuestra Señora de la O (Mugía), parroquia civil española del municipio de Mugía, provincia de La Coruña, Galicia.